Policy of Truth  () — це пісня гурту Depeche Mode, яку написав Мартін Ґор. Вона була видана лейблом Mute Records як третій сингл з альбому «Violator», у травні 1990 року.

Місце у чартах

Посилання 
 Лірика 
  
 Сингл "Policy of Truth"  у базі даних порталу Discogs.com
 Інформація про сингл "Policy of Truth" на офіційному сайті Depeche Mode

Виноски 

Сингли 1990
Пісні Depeche Mode